Daniel Guérard, kanadski hokejist, * 9. april 1974, Montreal, Quebec, Kanada.

Guerard je kariero začel pri klubu Victoriaville Tigres v ligi QMJHL, leta 1992 je bil kot 98. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95 na dveh tekmah. V sezoni 1997/98 v slovenski ligi je za HK Jesenice dosegel 24 golov in 30 podaj ter bil drugi strelec lige. V zadnjem delu kariere je igral v ligi QSPHL za klube Les Rapides de LaSalle, Les Royaux de Sorel in St. Jean Mission

Pregled kariere

|-
| Victoriaville Tigres
| QMJHL
| 91/92
|
| 31
| 5
| 16
| 21
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Victoriaville Tigres
| QMJHL
| 92/93
|
| 47
| 26
| 23
| 49
|
| 102
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Verdun Junior Canadiens
| QMJHL
| 92/93
|
| 11
| 5
| 3
| 8
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Senators
| AHL
| 92/93
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Verdun Junior Canadiens
| QMJHL
| 93/94
|
| 53
| 31
| 34
| 65
|
| 169
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Edward Island Senators
| AHL
| 93/94
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Edward Island Senators
| AHL
| 94/95
|
| 68
| 20
| 22
| 42
|
| 95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 94/95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Edward Island Senators
| AHL
| 95/96
|
| 42
| 3
| 7
| 10
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 96/97
|
| 49
| 8
| 8
| 16
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 19
| 23
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Straubing Tigers
| Nemška 2. liga
| 98/99
|
| 16
| 11
| 9
| 20
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 98/99
|
| 11
| 3
| 7
| 10
| +6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Les Rapides de LaSalle
| QSPHL
| 99/00
|
| 38
| 19
| 33
| 52
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Les Rapides de LaSalle
| QSPHL
| 00/01
|
| 41
| 13
| 24
| 37
|
| 94
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Les Rapides de LaSalle
| QSPHL
| 01/02
|
| 40
| 20
| 24
| 44
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Les Rapides de LaSalle
| QSPHL
| 02/03
|
| 14
| 7
| 3
| 10
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Les Royaux de Sorel
| QSPHL
| 02/03
|
| 19
| 7
| 13
| 20
|
| 33
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| St. Jean Mission
| QSPHL
| 03/04
|
| 37
| 15
| 13
| 28
|
| 125
|
| 15
| 1
| 1
| 2
|
| 33
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | 477
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 1072
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 

 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Victoriaville Tigres
Hokejisti Verdun Junior Canadiens
Hokejisti New Haven Senators
Hokejisti Prince Edward Island Senators
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti EHC Straubing Tigers
Hokejisti HC Grenoble
Hokejisti Les Rapides de LaSalle
Hokejisti Les Royaux de Sorel
Hokejisti St. Jean Mission